Les silicates de magnésium sont les sels de magnésium des acides siliciques. On connaît notamment :
 l' de magnésium  ;
 le métasilicate de magnésium  ;
 l'hydrogénométasilicate de magnésium  (talc) ;
 la phase B , la phase B anhydre  et la phase B superhydratée .

Silicate
Composé du magnésium